Estádio Nacional pode se referir a:
 Estádio Nacional de Varsóvia.
 Estádio Nacional de Chile.
 Estádio Nacional de Brasília.
 Estádio Nacional de Singapura.
 Estádio Nacional do Jamor, em Portugal.
 Estádio Nacional do Peru.
 Estádio Nacional de Pequim.
 Estádio Rajamangala, na Tailândia, também conhecido como Estádio Nacional Rajamangala.
 Estádio Nacional Vasil Levski, na Bulgária.
 Estadio Nacional de Costa Rica, extinto estádio (1924-2008) localizado em San José.

Nacional